Wheels of Fate – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Powers Picture Plays
Wheels of Fate – cortometraggio del 1922 diretto da Challis Sanderson
Wheels of Fate – cortometraggio del 2014 diretto da Jason F. Knittle e Shawnda Christiansen (come Shawnda Darice Christiansen)